Frame Check Sequence – protokół internetowy
 Future Combat Systems – system bojowy przyszłości sił zbrojnych USA
 Spektroskopia korelacji fluorescencji – spektroskopia FCS
 FCS – Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku